Der Mann im Strom steht für:

 Der Mann im Strom (Roman) von Siegfried Lenz aus dem Jahr 1957
 Der Mann im Strom (1958), deutscher Spielfilm von Eugen York 
 Der Mann im Strom (2006), deutscher Fernsehfilm von Niki Stein